Rich är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

 Adrienne Rich
 Allan Rich
 Buddy Rich
 Charles T. Rich
 Charlie Rich
 Conny Rich
 Irene Rich
 Jeff Rich
 John T. Rich
 Marc Rich
 Michael Rich
 Penelope Devereux, lady Rich
 Richard Rich (regissör)

Se även
 Mount Rich, flera platser

Engelska efternamn